|}
Der Ramal do Sumidouro war eine Eisenbahnstrecke in Brasilien, die 1885 fertiggestellt und 1967 stillgelegt wurde.

Geschichte 
Der Ramal do Sumidouro verband Melo Barreto (in der damaligen Provinz von Minas Gerais an der Linha do Centro) mit der Fazenda Bella Joana. 1886 wurde die Bahnstrecke bis Sumidouro und 1889 bis Conselheiro Paulino verlängert, welches an der Linha de Cantagalo lag. Somit war eine Querverbindung zwischen den beiden Bahnlinien der Estrada de Ferro Leopoldina geschaffen worden. Die Strecke wurde am 24. März 1967 zusammen mit der Linha de Cantagalo von Porto das Caixas bis Nova Friburgo durch die Rede Ferroviária Federal (RFFSA) stillgelegt.

Weblinks 
 Eisenbahnstationen in Brasilien

Bahnstrecke in Brasilien